— титул в японских логических играх:
 Кисэй (го) — титул в го,
 Кисэй (сёги) — титул в сёги,